Cham, anciennement titré Khmers islam, est un film documentaire français, réalisé au Cambodge par Bruno Deniel-Laurent et Guillaume Orignac.

Tournage 
Le tournage du film a commencé au Cambodge en 2008. Il s'est poursuivi au cours des années suivantes afin de suivre les événements liés au procès des anciens dirigeants Khmers rouges, et en particulier la question du génocide des Chams. Ouvertes en 2014, les audiences publiques du procès spécialement consacrées au génocide des Chams se sont achevées en 2016. Les deux personnages principaux de Cham, Madame No Satas et Monsieur Him Mann, ont témoigné en .  

Le , Khieu Samphân et Nuon Chea ont été reconnus coupables de génocide en raison des « exactions commises à l’égard des Vietnamiens, de la communauté musulmane chame et d’autres minorités religieuses » par les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Le film, dont la post-production a été achevée au printemps 2021 à Phnom Penh, intègre les conclusions définitives du tribunal.

Synopsis 
Cambodge, trente ans après la chute du régime des Khmers rouges : le jeune avocat franco-cambodgien, Hisham Mousar parcourt le pays afin de susciter la parole d’anciennes victimes issues de la minorité musulmane des Chams. Tout en les encourageant à se constituer partie civile dans le procès à venir des anciens haut dirigeants khmers rouges, Hisham Mousar découvre et fait découvrir l’ampleur des persécutions commises à l’encontre des Chams par ce régime obsédé par l’idée de pureté et d’homogénéité. 

En suivant le travail pédagogique et cathartique mis en œuvre par l'organisation ADHOC auprès des victimes du régime, le film saisit la transformation d’une mémoire intime longtemps ignorée en une expression collective répondant aux exigences du Tribunal spécial. Finalement, c’est l’existence d’une volonté génocidaire à l'encontre de la minorité musulmane du Cambodge qui est révélée, une qualification que les juges, nourris par les témoignages édifiants des personnages du film, retiendront à l’encontre des anciens hauts dirigeants khmers rouges qui seront condamnés pour « crime de génocide ».

La problématique d'un génocide contre la minorité Chame est déterminante sur un plan juridique puisqu'elle a rendu possible l'inculpation de Khieu Samphân, Nuon Chea et Ieng Sary pour crime de génocide et non seulement pour crimes contre l'humanité. D'un point de vue historique, elle démontre que l'idéologie khmère rouge, loin de se résumer à un maoïsme extrême, contenait aussi une composante raciste qui la distingue des autres dictatures communistes.

Fiche technique 
 Titre : Cham
 Réalisation : Bruno Deniel-Laurent & Guillaume Orignac
 Écriture : Bruno Deniel-Laurent
 Image : Guillaume Orignac
 Son : Vincent Villa
 Producteur : Denis Cougnaud
 Production : Araucania Films
 Langues : khmer et français
 Format : HD
 Durée : 57 minutes
 Sortie : 2022

Intervenants 
 Hisham Mousar, juriste, membre de l'ADHOC
 Thy Somalaï, membre de l'ADHOC
 No Satas, rescapée 
 Ahmad Safya, rescapée
 Hadji Mussa Soleh, instituteur
 Ohkna Khnour Kay Toam, chef de la communauté islamique de l'Imam San
 Him Mann, rescapé

Notes et références 

Film français dont la sortie est prévue en 2023
Film documentaire français
Film documentaire sur les Khmers rouges